Михаил Александрович Фейгин () — украинский, а с 2005 года — немецкий шахматист, гроссмейстер (2013).

В составе бельгийского клуба «Rochade Eupen-Kelmis» многократный участник Кубков европейских клубов (2004, 2007—2009, 2016). В 2007 году, играя на второй доске, выиграл золотую медаль в индивидуальном зачёте.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Михаила Фейгина в Кубках европейских клубов

Шахматисты Украины
Шахматисты Германии